Пряжба () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Поєнь.
 Пряжба () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Малу-Маре.